

Geografia 
 Regno Unito
 Aldington – parrocchia civile del Kent
 Aldington – parrocchia civile del Worcestershire

Persone 
 Richard Aldington – poeta, scrittore e saggista britannico